Турнир по футболу на летних Исламских играх солидарности 2017 года прошёл с 11 по 21 мая. Первые матчи состоялись ещё до официального открытия Игр. В турнире приняли участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Матчи прошли на 4-х стадионах города Баку. В турнире приняли участие мужские сборные, составленные из игроков не старше 23 лет (родившиеся после 1 января 1994 года). Также в заявку могли включаться не более 3-х футболистов старше этого возраста. Жеребьёвка соревнований прошла 7 апреля 2017 года.

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Исламские игры солидарности Футбол
 Исламские игры солидарности Футбол
 «Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО
 «Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу вышла в полуфинал
 «Исламиада»: Алжир обыграл Камерун и занял третье место в турнире по футболу
 «Исламиада»: Изменено время начала финального матча
 «Исламиада»: Сборная Азербайджана по футболу в финале – ОБНОВЛЕНО
 Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу обыграла Саудовскую Аравию
 Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу не смогла выиграть в дебютном матче
 «Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Соревнования на Играх исламской солидарности 2017
Международные соревнования по футболу в Азербайджане
2017 год в футболе
Май 2017 года
Спорт в Азербайджане в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Баку